Boulenger kan syfta på

Edward George Boulenger, brittisk zoolog.
George Albert Boulenger, belgisk-brittisk zoolog.
Hippolyte Boulenger, belgisk landskapsmålare.
Marcel Boulenger, fransk författare.
Jacques Boulenger, fransk litteraturvetare